Ел Тенорио има више значења:

 Ел Тенорио (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тенорио (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику